CAQ ist die Abkürzung folgender Begriffe:

 Computer-aided quality – rechnerunterstützte Qualitätssicherung
 Coalition Avenir Québec – politische Partei in der kanadischen Provinz Québec
 Creative Achievement Questionnaire – ein in der Psychologie eingesetzter Kreativitätstest

Abkürzung